Cait O'Riordan – cantante e bassista irlandese
 Claire O'Riordan – calciatrice irlandese
 Dolores O'Riordan – cantautrice e chitarrista irlandese